Erik Augustin Lincar (Oradea, 16 de outubro de 1978) é um futebolista da Roménia que jogou na posição de médio.

Referências 

Futebolistas da Roménia
Futebolistas do FC Amkar Perm